Сергиевское кладбище:

 Сергиевское кладбище (Санкт-Петербург)
 Сергиевское кладбище (Уфа)